Markus Bütler, né le  à Bâle en Suisse, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évolue en position de centre.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1989-1990 || HC Bâle || 
|| 2 || 2 || 0 || 2 || - || || || || || 
|-
| 1990-1991 || HC Bâle || 
|| 7 || 1 || 0 || 1 || - || || || || || 
|-
| 1991-1992 || HC Bâle || 
|| 24 || 18 || 18 || 36 || - || || || || || 
|-
| 1992-1993 || HC Olten || LNB
|| 35 || 5 || 2 || 7 || 16 || 7 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
| 1993-1994 || HC Olten || LNA
|| 35 || 5 || 6 || 11 || 16 || 6 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 1994-1995 || HC Olten || LNB
|| 28 || 12 || 6 || 18 || 20 || || || || || 
|-
| 1995-1996 || HC Lugano || LNA
|| 36 || 6 || 11 || 17 || 12 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1996-1997 || HC Lugano || LNA
|| 40 || 0 || 11 || 11 || 14 || 8 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1997-1998 || HC Lugano || LNA
|| 30 || 1 || 1 || 2 || 6 || || || || || 
|-
| 1997-1998 || SC Rapperswil-Jona || LNA
|| 11 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1998-1999 || SC Rapperswil-Jona || LNA
|| 39 || 6 || 11 || 17 || 14 || 5 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 1999-2000 || SC Rapperswil-Jona || LNA
|| 45 || 8 || 14 || 22 || 14 || 11 || 3 || 3 || 6 || 4
|-
| 2000-2001 || SC Rapperswil-Jona || LNA
|| 44 || 11 || 13 || 24 || 16 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2001-2002 || SC Rapperswil-Jona || LNA
|| 36 || 8 || 4 || 12 || 28 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2002-2003 || SC Rapperswil-Jona || LNA
|| 44 || 3 || 5 || 8 || 24 || 7 || 2 || 0 || 2 || 6
|-
| 2003-2004 || SC Rapperswil-Jona || LNA
|| 45 || 9 || 12 || 21 || 45 || 8 || 0 || 4 || 4 || 6
|-
| 2004-2005 ||  SC Rapperswil-Jona || LNA
|| 37 || 8 || 4 || 12 || 14 || 4 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2005-2006 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA
|| 44 || 2 || 10 || 12 || 22 || 12 || 0 || 3 || 3 || 10
|-
| 2006-2007 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA
|| 44 || 7 || 13 || 20 || 36 || 7 || 1 || 1 || 2 || 12
|-
| 2007-2008 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA
|| 49 || 3 || 8 || 11 || 34 || 5 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2008-2009 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA
|| 48 || 3 || 3 || 6 || 51 || 7 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|rowspan="2"| 2009-2010 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA
|| 2 || 0 || 1 || 1 || 2 || 7 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| Rapperswil-Jona Lakers II || 
|| 7 || 1 || 2 || 3 || 8 || || || || || 
|-
| 2011-2012 || Rapperswil-Jona Lakers II || 
|| 6 || 3 || 6 || 9 || 6 || || || || ||
|-
| 2012-2013 || Rapperswil-Jona Lakers II || 
|| - || - || - || - || - || 1 || 1 || 0 || 1 || 0

|629||81||127||208||350||100||7||4||21||54

|63||17||8||25||36||7||1||0||1||4

Références 

Naissance en avril 1972
Naissance à Bâle
Joueur suisse de hockey sur glace
Sportif bâlois
Joueur du HC Bâle
Joueur du HC Olten
Joueur du HC Lugano
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Attaquant de hockey sur glace